Vera je lahko:

 Vera, religija
 Vera žensko osebno ime

Priimek 

 Marija Vera, gledališka igralka s pravim imenom Frančiška Epich
 Norge Luis Vera, kubanski igralec bejzbola

Krajevno ime 

 Vera, Trpinja, kraj na Hrvaškem
 Vera, Norveška, naselje na severu Norveške
 Vera, Španija, naselje v provinci Almeria v pokrajini Andaluziji